Лепельский районный краеведческий музей расположен в городе Лепель Витебской области Республики Беларусь. В 2016 году музей посетили 6,1 тыс. человек.

История создания 
Лепельский районный краеведческий музей создан решение Совета Министров БССР от 4.11.1953 г. № 1283. Он начал работать с декабря 1954 года в здании бывшей Березинской водной системы. В 1959 г. музею передали здание, расположенное на перекрестке улиц Калинина (Мопровской) и М. Горького. В 2006 г., решением Лепельского райисполкома музею, было передано здание бывшего виноочистного склада (памятник архитектуры к.19 в.). В настоящее время там проходит реконструкция.

Экспозиция 
Экспозиция музея отражает основные этапы истории Лепельского края начиная с глубокой древности и до современности. В экспозиции представлены: археологическое наследие Лепельского края, этнографические особенности региона. В музее имеется 6 залов: «Природы», «Исторического прошлого», «Истории 20-30гг. XX века», «Великой Отечественной войны», «Победы», «Культурного строительства». Площадь экспозиции составляет 237 м.кв. При музее имеется выставочный зал, где периодически проходят новые выставки.

Коллекции 
На 01.01.2013 г. в музее хранится 19355 предмета основного фонда и 10031 предмет научно-вспомогательных фонда. Они распределены по 8 коллекциям: фотографии, документы, нумизматика, негативы, искусство декоративно-прикладное, вещи, естественноисторические памятники, оружие). Уникальными экспонатами являются: клад западноевропейских монет 16-17 веков, каменная печать ордена францисканцев, шляхетский сигнет, дуда (волынка) сер.19 века, дореволюционные открытки с видами Лепеля.

Научно-исследовательская работа 
Коллектив музея работает по следующей тематике: 
история и культура Лепельского района; 
этнография края; знаменитые земляки, литературные традиции.

В 1995 1996 годах сотрудниками музея были проведены две историко-краеведческие экспозиции по Березинской водной системе. С 2004 году проводится научно — практическая конференция «Лепельские чтения». По её результатам издается сборник докладов. Издано уже 5 сборников.

Просветительская деятельность 
Проводятся обзорные и тематические экскурсии, музейно-педагогические занятия, исторические игры, исторические вечера. Раз в два года проходит выставка работ художников «Фарбы Лепельщины». Для молодожёнов, которые желают заключить брак, проводится основанное на народных традициях, мероприятие «Свадьба в музее». Большой интерес вызывает «Ночь музеев».

Издательское дело 
Сотрудниками музея изданы следующие книги: «Паданні Лепельшчыны», «Березинская водная система», набор открыток «Лепель на старых паштоўках», буклет «Лепельский районный краеведческий музей», «Нарысы гісторыі Лепельшчыны».

Директора музея 
С 1954 по 1957 гг. директорами работали: Семен Титович Камеко, И. С. Цырлин, Николай Федорович Буренин, с 1957 по 1967 гг. — Нина Фадеевна Шипуля, с1967 г. по 1975 г. — Зинаида Ивановна Жерносек, с 1975 по 1977 гг. — Евгения Борисовна Симакова, с1978 по 1980 гг. — Елена Иосифовна Лешок, с 1980 по 1982 гг. — Анатолий Семенович Хоняк, с 1982 г. по 2001 г. Ольга Яковлевна Хаткевич (Ланикина), с 2001 г. и по н.в. Алина Владимировна Стельмах.

Место нахождения 
211174, Беларусь, Витебская область, г. Лепель, ул. Калинина, д. 66; телефон 8(02132) 41790; эл. адрес: museum-lepel@rambler.ru; сайт — museum.lepel.by.

Литература 
 Лепельскі краязнаўчы музей//Памяць. Лепельскі раен. Гісторыка-дакументальная хроніка Лепельскага раёна.-Мн.: Беларусь.1999.- С. 595—596.
 Лепельскі краязнаўчы музей//Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Мн.: 1997. т.4.С.351.
 Музеі Беларусі=Museums Belarus: Інфармацыя аб музеях сістэмы Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь / Склад. А. Б. Сташкевіч [і інш.]; Пер. з бел. мовы А. Б. Сташкевіч, В. У. Мірончык. — Мн.: Беларусь, 2001.С.124-125.
 Этапы станаўлення// Лепельскі край.-2003. 4лістапада.

Примечания

Ссылки 
 Лепельский районный краеведческий музей
 Лепельский районный краеведческий музей
 Ночь музеев в Лепеле

Музеи Витебской области
Лепель